Коляденко Дмитро Валерійович (* 1971) — хореограф і танцівник, телеведучий.
 Коляденко Ірина Володимирівна (* 1998) — українська спортсменка-борчиня.
 Коляденко Олена Євгенівна (* 1973) — український хореограф, режисер-постановник та продюсер.